Ženská dvouhra Coupe Banque Nationale 2018 probíhala okolo poloviny září 2018. Do singlové soutěže québeckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla belgická tenistka Alison Van Uytvancková, která do turnaje nezasáhla.

Česká turnajová pětka Lucie Šafářová po vyřazení v úvodním kole podruhé v řadě předčasně ukončila sezónu po vleklých zdravotních problémech. Do turnaje vstupovala jako 91. žena klasifikace a po jeho skončení opustila elitní světovou stovku.

Vítězkou se stala osmá nasazená Francouzka Pauline Parmentierová, jež ve finále zdolala 24letou americkou kvalifikantku Jessicu Pegulaovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si po triumfu na Istanbul Cupu 2018 připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první halový. 32letá Parmentierová ve finále udržela neporazitelnost a bodový zisk ji posunul na 47. příčku, sedm míst za kariérním maximem. Pegulaová se jako 227. hráčka žebříčku stala nejníže postavenou finalistkou turnaje WTA od květnového Nürnberger Versicherungscupu 2017.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2018